Grünstadt, Grünstädt und Grünstädtel stehen für:

 Grünstadt, Stadt im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Grünstädt, Weiler der Gemeinde Wört im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Grünstädtel, Ortsteil der Stadt Schwarzenberg im Erzgebirgskreis, Sachsen

 Peter von Grünstadt (ca. 1400–1471), katholischer Priester und Stiftsdenkan des Philippsstiftes in Zell

 Grünstadt Schweiz, Label für nachhaltiges Stadtgrün in der Schweiz (seit 2012)